Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1992, classée en catégorie World Series, se dispute du  au .

Magnus Larsson remporte le simple messieurs. En finale, il bat Petr Korda. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer David Adams et Menno Oosting.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 1992 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1992
Munich
Tennis en Allemagne en 1992
Tennis en avril 1992
Tennis en mai 1992